Geografia:
 Edwards (Califòrnia), població dels Estats Units a l'estat de Califòrnia.
 Edwards (Colorado), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Colorado.
 Edwards (Mississipí), població dels Estats Units a l'estat de Mississipí.
 Edwards (Nova York), població dels Estats Units a l'estat de Nova York.
 North Edwards, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Califòrnia.
 Port Edwards, població dels Estats Units a l'estat de Wisconsin.
 Biografies:
 Agustín Ross Edwards (La Serena, Xile, 1844 - Viña del Mar, 1926), polític, diplomàtic i banquer xilè.
 Blake Edwards (Tulsa, Oklahoma, Estats Units, 1922), director de cinema, guionista i productor estatunidenc.
 Duncan Edwards (Dudley, Anglaterra, 1936 - Munic, Alemanya, 1958), futbolista anglès.
 Edwin Brandford Edwards (Nova Orleans, 1891 - Nova York, 1963), trombonista de jazz nord-americà.
 Guy Edwards (Macclesfield, 1942), pilot de Fórmula 1.
 Ifan ab Owen Edwards (Tremaran, 1895 - 1970), acadèmic, escriptor i director de cinema gal·lès.
 Jason Edwards(1969, Tamworth, comtat de Staffordshire, Regne Unit), músic i productor.
 John Edwards (1953), advocat i polític estatunidenc.
 Jonathan David Edwards (Londres, 1966), antic atleta especialitzat en el triple salt.
 Jonathan Edwards (1703 - 1758), predicador i teòleg nord-americà.
 Ray Edwards, estudiós de la llengua còrnica.
 Rob Edwards (Thornaby, North Yorkshire, Anglaterra, 1945), pilot de trial.